Johann von Humbracht ist der Name folgender Personen:

* Johann Hieronymus von Humbracht (1652–1713), deutscher Politiker
 Johann Maximilian von Humbracht (1654–1714), deutscher Politiker und Genealoge